Se også 922 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
22
Artikler om enkelte år